Ópiter Verginio Tricosto puede referirse a las siguientes personas:

 Ópiter Verginio Tricosto.— Cónsul en el año 502 a. C.
 Ópiter Verginio Tricosto (cónsul 473 a. C.).— Cónsul en el año 473 a. C.
 Ópiter Verginio Tricosto Esquilino.— Cónsul sufecto en el año 478 a. C.